Lucas Cranach (1472–1553) német festő
 Lucas Cranach (1515–1586) német festő, az előbbi fia